

Гостинь — місто в Ґостинському повіті Великопольського воєводства
 Ґостинь — гміна в Ґостинському повіті Великопольського воєводства
 Ґостинь — село в гміні Ґавожице Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґостинь — село в гміні Вири Міколовського повіту Сілезького воєводства
 Ґостинь — село в гміні Свежно Каменського повіту Західнопоморського воєводства